Funkschlüssel bezeichnet:
 Autoschlüssel, die den Schließmechanismus über Funk auslösen
 Funkschlüssel C, ein Modell der Schlüsselmaschine Enigma, siehe Enigma-C#Spezielle Varianten
 Funkstichwörter der Rettungsdienste, um die Art des Einsatzes zu kennzeichnen, siehe BOS-Funk